Mahenge se poate referi la:

 Mahenge, așezare în Regiunea Iringa, Tanzania
 Mahenge, așezare în Regiunea Mbeya, Tanzania
 Mahenge, așezare în Regiunea Morogoro, Tanzania
 Mahenge, așezare în Regiunea Ruvuma, Tanzania
 Mahenge, așezare în Regiunea Tanga, Tanzania

Surse
 World Gazetteer
 GeoNames